Анбар:

 Анбар — исторический город на территории провинции Анбар современного Ирака.
 Анбар — мухафаза на западе Ирака.